Dawn Records (Verenigde Staten), Amerikaans platenlabel
Dawn Records (Engeland), Brits platenlabel